Димитър Дойчинов може да се отнася за:

 Димитър Дойчинов (футболист) (p. 1919), български футболист
 Димитър Дойчинов (футболист) (p. 1974), български футболист